Остапченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Остапченко, Владимир Иванович (1923—1996) — советский государственный и партийный деятель.
 Остапченко, Николай Васильевич (1923—1944) — командир взвода разведки, гвардии старший сержант. Герой Советского Союза. См. также 
 Остапенко